specjalność naukowa
 specjalność zawodowa
 specjalność w harcerstwie
 harcerska specjalność wodna i żeglarska
 specjalność kuchni
 specjalność w drużynie sportowej, np. w piłce nożnej
 Gwarantowana Tradycyjna Specjalność